Józef Cichy (1852-1913) – śląski polityk, członek pierwszego zarządu Śląskiej Partii Ludowej.
 Józef Cichy (1920-2015) – polski żołnierz, uczestnik II wojny światowej, podporucznik WP w stanie spoczynku.